Cuori in Atlantide (Hearts in Atlantis) – raccolta di cinque racconti di Stephen King (1999)
Cuori in Atlantide (Hearts in Atlantis) – film di Scott Hicks, con Anthony Hopkins, ispirato al primo dei cinque racconti del libro omonimo di King, Uomini bassi in soprabito giallo (2001)